Henley (motorfietsmerk), een Engels motormerk
 Henley (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Henley-on-Thames, een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Henley-in-Arden, een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire
 Henley (Nieuw-Zeeland), een plaats in Otago, Nieuw-Zeeland
Henley (shirt), pullover zonder boord